Pavel Fridrich Meklenbursko-Zvěřínský (15. září 1800, Ludwigslust – 7. března 1842, Schwerin) byl v letech 1837 až 1842 meklenbursko-zvěřínským velkovévodou.

Život 
Pavel Fridrich se narodil v Ludwigslustu jako syn meklenbursko-zvěřínského dědičného velkovévody Fridricha Ludvíka a jeho první manželky, ruské velkokněžny Jeleny Pavlovny. Byl jediným přeživším vnukem ruského cara Pavla I., který se narodil za jeho života. Pavel Fridrich se vzdělával v Ženevě, Jeně a Rostocku. Dědicem meklenbursko-zvěřínského trůnu se stal v roce 1819 po smrti svého otce, dědičného velkovévody.

1. února 1837 zemřel jeho dědeček Fridrich František I. a Pavel Fridrich se stal velkovévodou. Za jeho vlády došlo ke zlepšení infrastruktury a soudního systému velkovévodství, stejně jako k přemístění sídla vlády z Ludwigslustu do Schwerinu. Pavel Fridrich se nicméně do značné míry zajímal pouze o vojenské záležitosti a většinu času trávil výcvikem svých vojsk. Když Pavel Fridrich dosáhl svého středního věku, přijal samotářský životní styl a upřednostňoval pouze společnost své milenky. Velkovévoda Pavel Fridrich zemřel 7. března 1842 ve věku 41 let na nachlazení, když spěchal k požáru ve svém hlavním městě.

Manželství a potomci 
25. května 1822 se jednadvacetiletý Pavel Fridrich v Berlíně oženil s o tři roky mladší princeznou Alexandrou, dcerou pruského krále Fridricha Viléma III.. Měli spolu dva syny a čtyři dcery:

 Bedřich František II. Meklenbursko-Zvěřínský (1823–1883)
 Luisa Meklenbursko-Zvěřínská (1824–1859)
 Vilém Meklenbursko-Zvěřínský (1827–1879)
 Helena Meklenbursko-Zvěřínská (1829–1835)
 Marie Meklenbursko-Zvěřínská (1831–1836)
 Pavlína Meklenbursko-Zvěřínská (1833–1894)

Pavel Fridrich měl potomky také se svou milenkou, hraběnkou Kateřinou Hauke, dcerou Jana Mořice Haukeho a sestrou princezny Julie z Battenbergu:

 Kateřina (1830–1834)
 Pavel Fridrich (1832–1903)
 Alexandr (1833)
 Helena Kateřina (1835–1915)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Meklenburských
Meklenburští velkovévodové
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána
Nositelé Řádu svatého Huberta
Protestantští panovníci
Narození v roce 1800
Narození 15. září
Narození v Ludwigslustu
Úmrtí v roce 1842
Úmrtí 7. března
Úmrtí ve Schwerinu
Pohřbení v katedrále ve Schwerinu
Muži